Rouvroy puede referirse a:

Rouvroy, comuna belga situada en la provincia de Luxemburgo.

Rouvroy, comuna francesa situada en Aisne.
 Rouvroy, comuna francesa situada en Paso de Calais.